Софи́ Си́нклер (; ) — шотландская и британская кёрлингистка. В составе женской команды Великобритании участница зимней Универсиады 2019.

Играет в основном на позициях  и .

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, ), серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (), бронза (, ).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup

 The Roaring Game Blog  (публикации с тэгом «Team Jackson»)
 Sophie Sinclair - British Universities & Colleges Sport
 TEAM Jackson — Scotland | Perth Ladies International Curling 2017
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Великобритании
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Выпускники Эдинбургского университета Нейпира